

Patronyme 

 Alfred Schütz (1899-1959), philosophe, phénoménologue, sociologue ;
 Amalia Schütz Oldosi (1803-1852), soprano autrichienne ;
 Birgit Schütz (1958-), rameuse est-allemande ;
 Celita Schutz (1968-), judokate américaine ;
 Christian Georg Schütz (1718-1791), peintre allemand ;
 Christian Gottfried Schütz (1747-1832), philologue allemand ;
 Daniel Schütz (1991-), footballeur autrichien ;
 Diana Schutz (1955-), éditrice américaine ;
 Edy Schütz (né en 1941), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Ernst Schütz (1938-2020), chanteur classique et acteur autrichien ;
 Felix Schütz (1987-), joueur allemand de hockey sur glace ;
 Gaby Schütz (1965-), coureuse de fond suisse ;
 Heinrich Schütz (1585-1672), compositeur allemand ;
 Horst Schütz (1951-), coureur cycliste allemand ;
 Johann Jakob Schütz (1640-1690), juriste, avocat, écrivain et psalmiste allemand ;
 Jürgen Schütz (1939-1995), footballeur allemand ;
 Katelin Schutz, physicienne des particules américaine ;
 Klaus Schütz (1926-), homme politique allemand ;
 Maurice Schutz (1866-1955), acteur français ;
 Peter Schutz(1930-2017), industriel américain d'origine allemande ;
 Roger Schutz dit Frère Roger (1915-2005), le fondateur de la communauté de Taizé ;
 Tales Schutz (1981-), footballeur brésilien ;
 Udo Schütz (1937-), pilote automobile allemand ;
 Wilhelm von Schütz (1776-1847), auteur allemand.

Toponyme 

 Schutz, commune allemande de Rhénanie-Palatinat.

Autres 
  ;

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien